This Is Love steht für:

 This Is Love (Film), deutscher Film von Matthias Glasner (2009)
 This Is Love (Lied), Lied von will.i.am (2012)